Łąkie bezeichnet Dörfer in Polen:
 Łąkie (Lipka) (dt. Lanken), ein Dorf im Powiat Złotowski der Woiwodschaft Großpolen
 Łąkie (Rakoniewice), ein Dorf im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Rakoniewice
 Łąkie (Skępe), ein Dorf im Powiat Lipnowski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Skępe
 Łąkie (Strzelno) (dt. Lonke), ein Dorf im Powiat Mogileński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Strzelno
 Łąkie (Skąpe) (dt. Lanken), ein Dorf im Powiat Świebodziński der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Skąpe
 Łąkie (Lipnica) (dt. Lonken), ein Dorf im Powiat Bytowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Lipnica
 Łąkie (Studzienice) (dt. Lonken), ein Dorf im Powiat Bytowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Studzienice
 Łąkie (dt. Schlosshof), ein Weiler im Powiat Koszaliński der Woiwodschaft Westpommern; siehe Polanów